Бутырский следственный изолятор (СИЗО № 2 г. Москвы), известный также как Бутырская тюрьма или «Бутырка» — следственный изолятор в Москве, самая крупная тюрьма российской столицы, одна из старейших и наиболее известных тюрем России. Располагается в Тверском районе ЦАО на Новослободской улице (дом 45), близ Бутырской заставы, от которой учреждение и получило своё название.

Здание тюрьмы числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры.

История

XVIII век 

Во времена правления Екатерины II в Бутырском хуторе была построена казарма Бутырского гусарского полка. Рядом существовал деревянный острог.

Емельян Пугачёв до его казни в январе 1775 году закованным в цепи содержался в подвале сохранившейся на территории современной тюрьмы башни, ныне носящей его имя.

В 1784 году Екатерина II в письме московскому генерал-губернатору Захару Чернышёву дала согласие на строительство у Бутырской заставы каменного губернского тюремного замка вместо существовавшего деревянного острога. К письму прилагался общий план будущей тюрьмы.

Здание тюрьмы было спроектировано выдающимся московским архитектором Матвеем Казаковым. Бутырский замок имел 4 башни: «Пугачёвская» (до 1775 года — Южная), «Полицейская», «Северная», «Часовая». В центре Бутырского губернского тюремного замка в 1782 году был построен Покровский храм, также по проекту Казакова.

XIX век 

С 1868 года заведение было центральной пересыльной тюрьмой, через которую ежегодно проходило порядка 30 тыс. человек. При тюрьме действовали столярные, переплётная, сапожная, портняжная мастерские, а также мастерские по изготовлению венских стульев и выжигания по дереву. Также был организован Сергиево-Елисаветинский приют для жён и детей, добровольно следующих за ссыльными в Сибирь.

В 1873 году в тюрьме была выявлена группа фальшивомонетчиков.

В 1877—1879 годах тюрьма была перестроена А. Г. Вейденбаумом по проекту архитектора А. Ф. Шимановского.

Меж Бутырской и Тверской
Там стоят четыре башни.
По середке божий храм.
За стенами нас не видно,
Каковы мы здесь живем.

С 1881 года в тюрьме стали содержать административных политических ссыльных до их отправки к месту ссылки. Как видно из сообщения московского губернатора в Главное тюремное управление, в марте 1882 года политические заключённые были размещены по четырём башням Бутырской тюрьмы, а именно: в Пугачёвской содержалось 9 женщин, в Полицейской — 5 мужчин, в Северной — 16 мужчин и в Часовой — 2 мужчин.

Л. Н. Толстой в 1884 году посетил в Бутырской тюрьме знакомого ему политзаключённого Егора Лазарева. Впоследствии Лазарев стал прототипом революционера Набатова в романе Толстого «Воскресение». Толстой, работая над романом «Воскресение», в январе 1899 года посещал надзирателя Бутырской тюрьмы И. М. Виноградова и расспрашивал его о тюремном быте. В апреле 1899 года Толстой приехал в Бутырскую тюрьму, чтобы пройти с отправляемыми в Сибирь осуждёнными путь до Николаевского вокзала, а затем изобразил этот путь в романе.

XX век 
Во время декабрьского восстания 1905 года дружинники (в основном рабочие Миусского трамвайного парка, а также савёловские и брестские железнодорожники) пытались захватить тюрьму, но были отбиты конвойной командой; бои продолжались до 14 декабря, когда Миусский парк был освобождён отрядом драгун. В 1907 году в тюрьме было создано следственное отделение. В 1908 году в Бутырской тюрьме было создано каторжное отделение («Временный централ»).
В 1905—1910 годах в тюрьме содержались Иван Каляев, Николай Шмит, матросы с мятежного крейсера «Очаков», а также Владимир Маяковский.

В 1908 году в Бутырке выступал иллюзионист Гарри Гудини. За 28 минут, к ликованию заключённых, он сумел освободиться из специального транспортного «ящика», в котором арестантов перевозили из Москвы в Сибирь. Маэстро заковали в кандалы и цепи, закрыли в контейнере, придвинув крышкой к стене, но он преодолел все преграды на пути к свободе.

В 1908 году в Бутырке содержался Марк Венгеров, российский журналист, революционер.

В 1911—1917 годах в Бутырке содержался Н. И. Махно. Как и все политзаключённые, он был освобождён во время Февральской революции. 1 марта 1917 года был освобождён из Бутырской тюрьмы Феликс Дзержинский, приговорённый за год до этого к 6 годам каторги.

 После Октябрьской революции
После Октябрьской революции 1917 года Бутырская тюрьма использовалась как следственная и пересыльная тюрьма. В 1921 г. в Бутырках содержался и был убит часовым бывший командарм Ф. К. Миронов. Тюремный храм в 1922 году был закрыт. В 1920-е годы некоторое время надзирателем в больничном отделении служил будущий писатель Евгений Петров.

Во время Большого террора в 1937—1938 годах в каждой камере бывало заключено до 170 человек. Всего тогда в тюрьме одновременно содержалось около 20 тысяч человек. Тысячи узников были расстреляны по окончании следствия.

В 1930—1940-е годы в тюрьме содержались:

 Варлам Шаламов,
 Осип Мандельштам,
 Сергей Королёв,
 Александр Солженицын,
 Евгения Гинзбург,
 Борис Фомин,
 Алихан Букейханов

Во время Великой Отечественной войны часть тюрьмы была переоборудована в мастерские, где заключённые работали для нужд армии.

Вплоть до 1996 года в Бутырской тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры, вынесенные Верховными судами СССР и РСФСР, (после распада СССР — Верховным судом РФ), Московским городским и Московским областным судами. Сюда же этапировали для исполнения приговора осужденных к смертной казни по приговорам Владимирского, Ивановского, Ярославского, Смоленского, Тульского, Калужского и Калининского областных судов. Именно в Бутырской тюрьме были казнены предатель Власов и его сподвижники, серийные убийцы Асратян и Головкин, осуждённые за убийство сотрудника КГБ СССР Афанасьева начальник линейного ОМ-5 Барышев и сотрудники Рассохин, Лобанов и Попов.

При тюрьме с 1971 г. действует музей. Посещение возможно лишь в рамках экскурсии по заявке от юридического лица.

 После распада СССР
В тюрьме с 1992 года вновь действует православный Покровский храм.

В мае 1994 года несколько «авторитетов», бывших заключённых, во главе с «Сибиряком» (Сергеем Липчанским), решили навестить товарищей в Бутырской тюрьме, договорившись с сотрудниками учреждения. Но об этом стало известно правоохранительным органам, и было задержано 34 человека — сотрудников изолятора и «гостей». Двое сотрудников тюрьмы были осуждены к году лишения свободы, многих уволили по собственному желанию или отправили на пенсию.

С 1996 года в Бутырскую тюрьму, за исключением психиатрического отделения больницы, больше не помещают женщин.

Одним из самых известных заключённых последнего времени можно назвать Владимира Гусинского, который в июне 2000 года провёл в тюрьме три дня. Также, в СИЗО содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев,  брат Алексея Навального Олег Навальный, юрист-расследователь Сергей Магнитский, экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, фигурант Болотного дела Николай Кавказский.

В настоящее время 

В настоящее время тюрьма используется как крупнейший следственный изолятор Москвы. Это комплекс из примерно 20 трёхэтажных корпусов. Также в 1980-х годах под нужды тюрьмы был отдан жилой многоэтажный дом. В тюрьме 434 камеры, из которых 101 — общие камеры размером приблизительно 6 х 12 метров. Имеющиеся на стенах одёжные крючки свидетельствуют о том, что первоначально в этих камерах предполагалось размещать по 20—25 заключённых. Ещё 301 камера имеет меньшую площадь: первоначально в каждой из них предполагалось размещать не более четырёх заключённых. 32 карцера предназначены для дисциплинарных наказаний.

В общей сложности в Бутырской тюрьме должно быть не более 3500 заключённых, в настоящее время в ней содержатся менее 2700 человек. До реконструкции в больших камерах площадью 75 квадратных метров могли находиться до 60 человек, которые спали здесь в 3—4 смены (в 1996 году в таких камерах бывало более 120 заключённых).

28 января 2008 года заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Владимир Семенюк рассказал журналистам о том, что «были желающие выкупить у нас это здание, но мы сказали: постройте нам изолятор, а этот заберите». Однако, по его словам, когда инвесторы стали более детально просчитывать стоимость строительства нового следственного изолятора, то они отказались от сделки.

В декабре 2018 года в интервью газете «Московский комсомолец» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко сообщил о принятом решении закрыть СИЗО № 2 «Бутырка» и СИЗО № 3 «Пресня». Вместо них за МКАД будет открыт новый СИЗО на 5 тысяч мест либо в районе Калужского шоссе (в Новой Москве), либо Дмитровского шоссе. Рассматривается также вопрос о закрытии СИЗО № 1 («Матросская Тишина»).

Побеги 
С 1905 по 1913 год из Бутырской тюрьмы было совершено несколько побегов. В 1909 году (заключёнными под стражу подследственными) и 16 мая 1913 (каторжниками) планировались массовые, не состоявшиеся побеги.

В советское время о побегах не сообщалось.

В постсоветский период:
 В 1992 году первый побег из «Бутырки» совершили двое подследственных.
 В июле 1996 года первый побег женщины из «Бутырки» (Наталья Сорокожердева, 26 лет.). Через три дня была задержана на Дорогомиловском рынке Москвы.
 1996 год — ещё 2 удавшихся побега (двое заключённых в прогулочном дворике отогнули решётку и через крышу по верёвке спустились на улицу. Их удалось задержать достаточно быстро).
 24 марта 2000 года сбежал и позднее (через 5 дней) был пойман налётчик из Грузии.
 В сентябре 2001 года из «камеры смертников» сбежали три особо опасных преступника с большими сроками заключения, проковыряв за несколько дней проволочным штырем цементный (в плохом состоянии) пол до коллектора, по которому и выбрались на улицу. Двоих задержали в Московской области через три недели. Третьего (Борис Безотечество) задержали только в апреле 2003 года.
 В октябре 2001 года через решётку в комнате для свиданий совершил побег Иван Виноградов. Пойман через месяц.
 22 марта 2010 года из-под стражи бежал 25-летний уроженец Белоруссии Виталий Островский, содержавшийся в следственном изоляторе по обвинению в серии краж. «Побег был совершён путём преодоления основного ограждения следственного изолятора во время конвоирования. Он оттолкнул конвойного, выбежал во внутренний двор тюрьмы и сумел за несколько секунд залезть по стене цепляясь за немного выступающие в кирпичной кладке стены выступы кирпичей на высоту более 4.5 метров, после чего перелез через колючую проволоку и спустился со стены на улицу за пределами тюрьмы». Поймать беглеца по горячим следам не удалось. По свидетельству СМИ, бежавший долгие годы занимался альпинизмом. Пойман спустя 2 года в Финляндии.
 24 апреля 2010 года сбежал и был пойман в этот же день (на Зубовском бульваре, в Москве) ранее судимый, подозреваемый в насилии над несовершеннолетним, Василий Локалёв, 24 года. Локалёв выбрался из камеры, выдавив решётку окна. Затем, взобравшись на крышу изолятора, он спрыгнул с неё и покинул территорию учреждения.

См. также 
 Новомученики Бутырские
 Бутырка-блог
 Бутырка (группа)

Примечания

Литература 
 Рожаева Е. Бутырка. — М.: Эксмо, 2008. — 352 с. — 7000 экз. — (История тюрем России).

Ссылки 

 Официальный сайт Следственного изолятора № 2 УФСИН «Бутырская тюрьма»
 Бутырская пересыльная тюрьма
 Описание тюрьмы
 Побеги из Бутырской тюрьмы
 Е.Заподинская. Бутырская кунсткамера
 Футажи, видео кадры из бутырской тюрьмы
 Побег из «Бутырской тюрьмы»
 
 

 История
 Москва. Топография террора. История Бутырской тюрьмы в советские годы.
 История тюрьмы
 История тюрьмы
 История и фотография тюрьмы
 Новомученики — узники Бутырской тюрьмы

 Тюремный храм
 История Покровского храма и Бутырской тюрьмы
 Тюремное служение в Бутырском изоляторе

Следственные изоляторы России
Тюрьмы Москвы
Места казней в России